Линь Гаоюа́нь (, род. 19 марта 1995 года) — китайский спортсмен, игрок в настольный теннис, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Кубка мира 2018 года, обладатель кубка Азии по настольному теннису 2017 года, чемпион Азии 2017 и 2019 годов в парном и командном разрядах, пятикратный чемпион мира по настольному теннису среди юниоров в различных разрядах. Впервые вошел в сотню лучших игроков мира в январе 2011 года, в десятку — в октябре 2017 года.

Биография 
Первый крупный успех на международной арене пришел к Линь Гаоюань на юношеском чемпионате мира 2009 года, где он завоевал медали во всех четырёх разрядах, в том числе золото в командном разряде. В 2011 году Линь Гаоюань стал победителем ITTF World Tour Grand Finals в одиночном разряде среди юношей. На молодежных чемпионатах мира в 2010, 2011 и 2012 годах Линь Гаоюань завоевал четыре золотые награды в различных разрядах. В январе 2011 года Линь Гаоюань впервые попал в сотню лучших игроков мира. Из-за сильной конкуренции в национальной сборной Китая, в последующие годы на международной арене появлялся эпизодически.

В 2017 году из-за противоречий в Китайской сборной несколько ведущих китайских игроков перестали играть на международной арене. На чемпионате Азии в 2017 году Линь Гаоюань выиграл парный разряд в дуэте с Фань Чжэньдун. В сентябре 2017 года Линь Гаоюань стал победителем Кубка Азии в одиночном разряде и таким образом обеспечил свое участие в Кубке мира по настольному теннису 2017 года.

Также, в сентябре 2017 года, Линь Гаоюань выиграл первый в своей карьере этап ITTF World Tour — Austrian Open 2017.

В мае 2018 года Линь Гаоюань стал чемпионом мира в составе китайской команды.

В октябре 2018 года Линь Гаоюань завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по настольному теннису 2018 года в Париже.

2019 год Линь Гаоюань начал с победы на первом этапе ITTF World Tour — Hungarian Open 2019, а в июне 2019 года выиграл этап в Гонконге.

Стиль игры 
Линь Гаоюань играет левой рукой европейской хваткой в атакующем стиле.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Линь Гаоюаня на официальном сайте ITTF
 Динамика изменения мирового рейтинга Линь Гаоюаня на официальном сайте ITTF

Игроки в настольный теннис Китая
Чемпионы Азии по настольному теннису